Nightmare signifie cauchemar en anglais.

Cinéma et télévision
 Nightmare est un film américain réalisé par Tim Whelan en 1942.
 Nightmare est un film américain réalisé par Maxwell Shane en 1956.
 Nightmare est le titre original du film britannique Meurtre par procuration, réalisé par Freddie Francis en 1964.
 Nightmare est un film britannique réalisé par Jeremy Summers en 1972.
 Nightmare est un téléfilm américain réalisé par William Hale en 1974.
 Nightmare est le titre original du film italo-américain Cauchemars à Daytona Beach, réalisé par Romano Scavolini en 1981.
 Nightmare (Gawi) est un film sud-coréen réalisé par Ahn Byeong-ki en 2000.
 Nightmare est un film américain réalisé par Dylan Bank en 2005.
 Nightmare est un téléfilm américain réalisé par Terry Ingram en 2007.

Musique
 Nightmare est un festival de musique électronique se tenant à Rotterdam, aux Pays-Bas.
 Nightmare est un groupe japonais de visual kei.
 Nightmare est un groupe français de heavy metal.
 Nightmare est une chanson de Tuesday Knight sortie en 1988.
 Nightmare est un album du groupe de metal américain Avenged Sevenfold sorti en 2010.
 Nightmare est une chanson du groupe de metal américain Avenged Sevenfold sortie en 2017.
 Nightmare est une chanson d'Halsey sortie en 2019.
 Nightmare est un morceau du compositeur de musique électronique italien Brainbug.
 NGHTMRE est un DJ et producteur américain de musique électronique.

Bande dessinée 
 Nightmare est un personnage créé par Marvel Comics.

Jeux et jeu vidéo 
 Nightmare, un personnage de la série de jeux vidéo Soul.
 Nightmare, le boss final des jeux vidéo Kirby's Adventure et Kirby: Nightmare in Dream Land et le grand méchant de l'anime japonais Kirby: Right Back at Ya!.
 Nightmare, une créature fantastique de l'univers Donjons et Dragons.
 Nightmare, un boss du jeu vidéo Devil May Cry.
 Nightmare (Avenged Sevenfold) est le nom d'une des musiques secrètes de la carte Moon du mode Zombie du jeu Call of Duty: Black Ops .
 Nightmare, un des personnages du jeu Five night at freddy 4

Voir aussi
 A Nightmare on Elm Street est le titre original du film américain Les griffes de la nuit, réalisé par Wes Craven en 1984.
 The Nightmare Before Christmas est le titre original du film américain L'Étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Henry Selick en 1993.
 Darwin's Nightmare est le titre original du documentaire Le Cauchemar de Darwin, réalisé par Hubert Sauper en 2004.
Welcome to my nightmare est un album d'Alice Cooper sorti en 1975.
 Nightmares on Wax est le disc jockey et musicien George Evelyn, également connu sous le nom de DJ Ease.